Mermeros (griechisch ) steht für:

 Mermeros (Sohn des Iason)
 Mermeros (Sohn des Pheres)
 Mermeros (Trojaner), von Antilochos getötet
 Mermeros (Kentaur), Teilnehmer an der Hochzeit des Peirithoos
 Mermeros, griechischer Name des sassanidischen Generals Mihr-Mihroe